Ви́ктор Васи́льевич Ло́сев (род. 25 января 1959, Муром, Владимирская область) — советский и российский футболист, защитник. Мастер спорта (1984), заслуженный мастер спорта СССР (1989).

Карьера

Клубная 
Воспитанник муромской юношеской команды «Локомотив». Первый тренер — Ю. А. Лодыгин.

Начинал играть в 1976 году за «Торпедо» (Владимир).

В 1979 приглашен в московское «Торпедо».

В 1981—1985 играл за «Факел» Воронеж.

С 1986 года — в составе клуба «Динамо» Москва. Зимой 1989 года у Лосева был вариант уехать играть в немецкий «Блау-Вайсс», однако его переход не согласовал ЦС «Динамо», который посчитал, что 200 тысяч марок — это мало за олимпийского чемпиона.

В начале 1992 года вместе с Валерием Сарычевым был на просмотре в клубе «Ильхва Чхонма». В ходе тестирования на физическую выносливость показал лучшие результаты в команде, после чего подписал предварительное соглашение на 2 года о переходе в новую команду. Однако в итоге переход не состоялся — команда не сумела оформить игроку визу, а выступать по временному контракту (3 месяца) Лосев отказался.

Завершил карьеру в 1992 году из-за повреждения связок коленного сустава.

В сборной 
Сыграл 3 матча в составе сборной СССР:
 29 августа 1987. Товарищеский матч. Югославия — СССР 0:1. 90 минут
 9 сентября 1987. Отборочный матч ЧЕ-1988. СССР — Франция 1:1. 90 минут
 23 сентября 1987. Товарищеский матч. СССР — Греция 3:0. 90 минут

За олимпийскую сборную СССР в 1987—1988 годах сыграл 12 матчей.

Тренерская 
Тренировал команды «Техинвест-М» пос. Московский, «Факел» Воронеж, ФК «Серпухов», ФК «Химки».

Тренер юношеской сборной России (2003—2005). Тренер молодёжной сборной России (2005—2009).

С июня 2012 года — старший тренер ФК «Уфа».

В 2017 году в Муроме имя Виктора Лосева присвоено стадиону.

Достижения 
 Олимпийский чемпион 1988 года (капитан сборной СССР)
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1986
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1990
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1992
 Победитель первенства в Первой лиге СССР: 1984 («Факел» Воронеж, выход в высшую лигу)
 Награждён орденом «Знак Почёта» (1989)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте «НАШИ В ЕВРОКУБКАХ»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Динамо» Москва
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Факел»
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от СССР